Podezření je v právu vztaženo k podezřelému, který je prověřován pro možné spáchání trestného činu, viz také důvodné podezření. Další významy jsou uvedeny níže:

Filmy a seriály
 Podezření (film, 1941) – americký film
 Podezření (film, 1972) – český film
 Podezření (film, 1990) – americký film
 Podezření (film, 2000) – americko-francouzský film
 Podezření (český seriál) – česko-francouzský seriál z roku 2022 režírovaný Michalem Blaškem
 Podezření (britský seriál) – britský seriál z roku 2022
 Podezření (Hvězdná brána: Atlantida) – 5. díl 1. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána: Atlantida
 Podezření nula – americký film z roku 2004 režiséra E. Eliase Merhige

Externí odkazy